Maalhosmadulu Dhekunuburi (Södra Maalhosmadulu atoll) kan syfta på:

 Södra Maalhosmadulu atoll, en geografisk atoll i Maldiverna
 Baa atoll, en administrativ atoll i Maldiverna som omfattar tre geografiska atoller